Компоне́нт (от , род.п.  «составляющий») — составная часть, элемент чего-либо.

 В химии компонент — вид частиц, образующих вещество. Понятие компонент должно удовлетворять следующим требованиям : а) независимости концентрации одного компонента от концентраций других компонентов; б) полноте описания концентрационной зависимости свойств вещества; в) сохранению условий электронейтральности системы. В зависимости от числа компонентов различают однокомпонентные, двухкомпонентные (двойные, бинарные), трёхкомпонентные (тройные) и многокомпонентные системы (смеси нейтральных веществ)
 В минералогии различают: индифферентные компоненты (компоненты, наличие или отсутствие которых в минеральном комплексе предопределяет наличие или отсутствие соответствующего минерала и не влияет на соотношение остальных минералов); летучие компоненты (газовая фаза, которая является составной частью магматического расплава: H2O, CO2, CO, HCl, HF, H2S, SO2, N2, CH4 и др.); терригенные компоненты (обломки различных минералов, которые входят в состав осадочных пород); обособленные (или избыточные) компоненты-минералы (минералы, которые состоят более чем из одного инертного компонента, а также могут содержать подвижные компоненты).
 в минералогенезе — соединение или элемент, входящий в состав минерала; делятся на вполне подвижные и инертные.
В программировании — множество классов и языковых конструкций, объединенных по общему признаку, предназначенного для повторного использования и развёртывания. В большинстве языков программирования нет языковых конструкций прямо отражающих понятие компонента. Компоненты реализуются с помощью стандартных конструкций, таких как классы

См. также 
 Компонента
 Полезный компонент

Примечания

Литература 
 

Минералогия
Химия
Программирование